Harkenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Harkenthal (1914–1985), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Harkenthal (1922–2006), deutscher Wirtschaftsfunktionär in der DDR